Tha Block Is Hot — дебютный альбом американского рэпера Lil' Wayne. Выпущен на лейбле Cash Money Records 2 ноября 1999 года. Альбом полностью спродюсирован Mannie Fresh. На момент выхода альбома Лил Вейну было 17 лет.

Первый сингл с альбома «Tha Block Is Hot» попал в «100 величайших хип-хоп треков» по версии телеканала VH1.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы Cash Money Records